Plaats in Indonesië
 Sisobaoho (Lahomi), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra
 Sisobaoho (Mandrehe Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Barat in de provincie Noord-Sumatra